Вими:

 Вими — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Вими — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Вими. 
 Вими — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.